

Населені пункти та їхні частини
 Войславичі — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Войславиці — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Войславиці — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Войславиці — село в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Войславиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Войславиці — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Войславиці — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Войславиці — село в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войславиці — частина міста Немча в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Войславиці — частина села Хлево в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Войславиці — лісова осада в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки